Francesco D'Agostino (19?-), karatéka italien ;
 Francisco D'Agostino (1946-2022), juriste italien ;
  ;
 Gigi D'Agostino (1967-), disc-jockey italien ;
 Oscar D'Agostino (1901-1975), chimiste italien.

Voir aussi 
 Gigi D'Agostino, un album discographique